L'édition 2021 du tournoi de tennis de Nottingham se déroule du 6 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
La britannique Johanna Konta remporte son  WTA , le  depuis 2017, en dominant en finale la chinoise Zhang Shuai.
La paire Lyudmyla Kichenok et Makoto Ninomiya remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nottingham
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2021
Nottingham
Tennis en Angleterre en 2021
Tennis en juin 2021